Ши Се (, 137—226), второе имя Вэйянь — китайский чиновник, работавший в Цзяочжи на территории современного Вьетнама, в период владычества теми землями династией Хань и в эпоху Троецарствия.

Биография 
Ши работал государственным секретарём при ханьском дворе, однако оставил пост и вернулся домой, когда умер его отец. Ши назначили мировым судьёй в округе У провинции Сычуань. В конце 180-х Ши получил повышение до префекта Цзяочжи.

Ши присягнул Сунь Цюаню после того, как тот провозгласил себя властителем Восточного У, и стал присылать щедрую дань, которую сопровождал дипломатический представитель. Ши занимал этот пост более 40 лет и умер в возрасте 90 лет в 226 году. После смерти Ши Се Сунь Цюань решил, что такую далёкую область лучше сделать автономной провинцией, и назначил Лю Дая наместником Цзяочжи, а Чэнь Ши — управляющим. Сын Ши Се, Ши Хуэй, запретил Дю Даю и Чэнь Ши появляться в Цзяочжи, и занял место управляющего, однако Лю Дай получил декрет на казнь Ши Хуэя, и отправил Ши Куана договориться с Ши Хуэем о том, чтобы войти в Цзяочжи. На следующий день Хуэй с сообщниками был убит, а его семья понижена в ранге до простолюдинов.

Ши Се был образованным, учёным человеком и наслаждался чтением Чуньцю. В царствование династии Чан он, как наместник Вьетнама, получил имя . Упомянут в историографиях Полная история Дайвьета и Собрание записей о потусторонних силах Вьетского царства.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 137 году
Умершие в 226 году
Политики эпохи Хань